ABA kan henvise til flere artikler:

 AB Aerotransport – svensk luftfartsselskab (1924-1950), der i dag er en del af SAS.
 Automatisk Brandalarmeringsanlæg – et alarmanlæg til opdagelse af brand og røg.
 Applied Behavioral Analysis, "Anvendt adfærdsanalyse" – en behandlingsmetode for børn med Autisme og relaterede udviklingsforstyrrelser.
 Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv.
 Associació de Bancs Andorrans, Andorra.